Lista das 369 comunas do departamento francês de Drôme.

|}

Drôme